Erste Kammer steht für:
 Oberhaus eines Parlaments, seltener auch Unterhaus
 Spruchkörper eines Gerichts, siehe Kammer (Gericht)
 Erste Kammer der Generalstaaten, das Oberhaus in den Niederlanden
 Erste Kammer (Badische Ständeversammlung), das Oberhaus Großherzogtums Baden (1818–1918)
 Erste Kammer des Reichstages Schwedens (das Oberhaus, 1865–1970)

Siehe auch:
 Zweite Kammer